Substrat kan syfta på:

 Substrat (biologi) – det underlag som en växt eller ett djur lever på
 Substrat (elektronik) – den kiselplatta som halvledarkomponenter etsas ut ur
 Substrat (filosofi) – en benämning inom filosofin på det underliggande subjekt som ting har
 Substrat (grafisk teknik) – ett annat ord för det medium som kommer att bära tryckbilden
 Substrat (kemi) – den molekyl som binder till den aktiva ytan i ett enzym
 Substrat (språk) – ett socialt underlägset språk som påverkar ett annat språk